Alberto I della Scala – condottiero italiano
 Alberto II della Scala – condottiero italiano
 Alboino della Scala – condottiero italiano
 Antonio della Scala – politico e militare italiano
 Bartolomeo I della Scala (... – 1290) – vescovo di Verona dal 1277 al 1290
 Bartolomeo I della Scala (... – 1304) – signore di Verona
 Bartolomeo II della Scala (... – 1338) – vescovo di Verona dal 1336 al 1338
 Bartolomeo II della Scala (... – 1381) – signore di Verona
 Canfrancesco della Scala – politico e militare italiano
 Caterina della Scala – nobile italiana
 Costanza della Scala – nobildonna veronese
 Federico della Scala – nobile e politico italiano
 Gilberto della Scala – nobile italiano
 Giovanni della Scala – nobile e politico italiano
 Giuseppe della Scala – religioso italiano
 Jacopino della Scala – mercante italiano
 Luca Della Scala – ex calciatore italiano
 Manfredo della Scala – religioso italiano
 Mastino I della Scala – condottiero italiano
 Niccolò della Scala – politico italiano
 Nicodemo della Scala – vescovo cattolico tedesco
 Regina della Scala – co-signora consorte di Milano
 Verde della Scala – nobile italiana
 Verde della Scala – marchesa di Ferrara